Dan Fogler (né en 1976), acteur américain ;
  (né en 1948), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Joe Fogler (1884-1930), coureur cycliste américain sur piste ;
  (née en 1959), femme politique polonaise.

Noms dérivés 
 Prix Goullet-Fogler, épreuve annuelle de cyclisme sur piste à Paris, de 1926 à 1958.